Az Alto Acre Futebol Club a brazil Epitaciolândia városának labdarúgócsapata, melyet 1952. április 27-én hozták létre. Az együttes Acre állam első osztályában vesz részt.

Története

Sikerlista

Hazai

Állami

Nemzetközi

Játékoskeret

Források 
 footballzz

Brazil labdarúgócsapatok
Acre állam labdarúgócsapatai
2009-ben alapított labdarúgócsapatok